Павел Николаевич Иоселиани (20 февраля 1920 — 14 ноября 2017) — советский и российский тренер, Заслуженный тренер РСФСР и СССР по плаванию. Судья всесоюзной категории по водному поло (1954).

Биография 
Родился 20 февраля 1920 года в Грузии. Его отцом был Николай Анисимович Иоселиани ― член знатного грузинского рода, меньшевик, офицер и участник Первой мировой войны, который демобилизовался из армии после ранения, а в год рождения Павла Николаевича стал мэром Тбилиси. Мать Павла Николаевича ― Ирина Павловна Иоселиани, в 1914 году закончила Цюрихский университет и была врачом, а в Первую мировую лечила раненых в госпитале. В 1920-е годы семья Иоселиани ездила по разным местам и скрывалась от возможных репрессий.

В 1930-х семья жила в Батуми. Как утверждал сам Иоселиани, плавать он начал благодаря своему старшему брату, который однажды кинул его на глубину. Уже в 1934 он уже выступал на первенстве города Батуми и занял первое место на сотнях вольным стилем и на спине среди спортсменов своей возрастной категории. В 1937 году приехал в Москву для поступления в Школу тренеров, однако к вступительным экзаменам опоздал. Устроился в областной техникум физкультуры в Малаховке.

В 1941 году, после окончания Московского областного техникума физической культуры, был призван в армию, попал в ряды 51-й Отдельной стрелковой бригады. Его дивизия дислоцировалась на Кавказе и участвовала в боях на Клухорском перевале в Абхазии.

После войны заочно поступил на юридической факультет Военной академии в Москве, но вскоре бросил учёбу. Вернулся в Батуми, где начал работать инструктором в местном спортивном комитете. В 1951 году был назначен руководителем водной станции «Пищевик», где смог исполнять тренерские обязанности. Тогда же с ним и начали заниматься будущие чемпионы Игорь Бершанский и Алик Антонян.

В 1959 году переехал в Тбилиси, где стал старшим тренером и директором недавно построенного открытого бассейна. В 1961 году перебрался в Москву и впоследствии там и остался работать: сначала в ДВС в Измайлово, потом в Лужниках. В 1965―1987 гг. был тренером сборной СССР по плаванию.

За годы своей работы подготовил ряд именитых спортсменов: Александр Самсонов, победитель и призёр Всемирной Универсиады-73, чемпионатов СССР, Европы, мира и Олимпийских игр 1972 года, рекордсмен СССР и Европы, прославленный пловец бронзовый призёр XIX Олимпиады в Мехико; Владимир Немшилов, призёр чемпионата Европы и II чемпионата мира; рекордсмен Европы Анатолий Рыбаков; бронзовый призёр XXV Олимпийских игр в эстафете 4×100 м комплексным плаванием Елена Шубина.

Награждён орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За победу над Германией» и «За оборону Кавказа», почётным званием «Заслуженный работник физической культуры РСФСР».

Скончался 14 ноября 2017 года.

Примечания 

Тренеры СССР по плаванию
Тренеры России по плаванию
Судьи СССР по водному поло
Судьи всесоюзной категории